Gerstlauer ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Gerstlauer (1853–1949), deutscher Jurist und Botaniker

Gerstlauer ist die Bezeichnung für folgendes Unternehmen:

 Gerstlauer Amusement Rides, ein deutscher Hersteller von transportablen und stationären Fahrgeschäften und Achterbahnen